Липовский сельский округ

Калининградская область 

 Липовский сельский округ Гусевского района (до 2008 года)

Смоленская область 

 Липовский сельский округ Рославльского района (упразднён)

Тверская область 

 Липовский сельский округ Калязинского района (до 2005 года)